Михаил III
 Михаил III — византийский император
 Михаил III Анхиальский — константинопольский патриарх
 Михаил III (митрополит киевский)
 Михаил III Обренович — сербский князь
 Михаил III Борисович Тверской — последний Великий князь Тверской